Oferta pública inicial (do inglês Initial Public Offering)
 IPOFG - Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil
 Estação IPO, estação do Metro do Porto
 Orquestra Filarmônica de Israel (do inglês Israel Philharmonic Orchestra)
 Inspeção Periódica Obrigatória (Portugal), verificação  periódica dos automóveis

Desambiguações de siglas